Senhor do Bonfim - segundo a devoção católica, é uma figuração de Jesus Cristo em que este é venerado na visão de sua ascensão
Senhor do Bonfim (Bahia) - município brasileiro localizado no interior da Bahia
Microrregião de Senhor do Bonfim - uma das microrregiões do estado brasileiro da Bahia
Igreja do Senhor do Bonfim - no Sergipe

Veja também
Nosso Senhor do Bonfim

Desambiguação